Weltuntergang bezeichnet das Ende der Welt und steht für:
 das Ende der modernen Zivilisation, siehe Zivilisationskollaps
 das Ende der Menschheit
 das Ende der Erde, siehe Erde #Zerstörung
 das Ende des Universums, siehe Universum #Ende
sowie diesbezügliche
 unwissenschaftliche Überzeugungen, siehe Apokalyptik
 Kunstwerke, siehe Weltuntergang in der Kunst

Werktitel von Kunstwerken:
 Weltuntergangs-Triptychon, Gemälde von Hieronymus Bosch (um 1500), siehe Weltgerichtstriptychon
 Der Weltuntergang. Eine Phantasie aus dem Jahre 1900 von Vincenz Chiavacci (1897)
 Der Weltuntergang, Erzählung von Ricarda Huch (1899)
 Der Weltuntergang, Lied von Franz Hohler (1974)
 Weltuntergang (1984), Fernsehfilm nach dem Roman Der letzte Sonntag – Bericht über das Attentat von Sarajewo von Milo Dor, Regie: Imo Moszkowicz
 Weltuntergang: Das Gewitter-Inferno (auch Blitzschlag: Das Gewitter-Inferno), kanadischer Film von Brenton Spencer (2003)

Siehe auch:

 Weltgericht (Begriffsklärung)
 Ende der Welt (Begriffsklärung)
 End of the World (Begriffsklärung)
 Endzeitfilm
 Postapokalypse
 Weltuntergangsuhr, symbolische Uhr zur Anzeige der Gefahr eines Atomkriegs, siehe Atomkriegsuhr
 Weltuntergangsmaschine, hypothetische Abschreckungswaffe, siehe Weltvernichtungsmaschine